Форкадос — топоним. Может означать:

 Форкадос (река) — река.
  — город.